Fettjärn kan syfta på:
Fettjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Fettjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,11 ha)
 Fettjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Arvidsjaurs kommun